

Famiglia Bruegel

 Bruegel  – dinastia fiamminga di artisti sviluppatasi tra il XVI e XVII secolo
Pieter Bruegel il Vecchio
Pieter Bruegel il Giovane
Jan Brueghel il Vecchio
Jan Brueghel il Giovane
Abraham Brueghel

Altro
Cratere Bruegel, cratere d'impatto della superficie di Mercurio
Bruegel, think tank economico